

Geografia 
 Kien-Aris – frazione di Reichenbach im Kandertal, Svizzera
 Provincia di Kien Giang –  provincia nella regione del Delta del Mekong, Vietnam

Persone 
 Karl Kien – rilegatore e politico tedesco
 Peter Kien – artista e poeta ebreo ceco di lingua tedesca, vittima dell'Olocausto